Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Truro – miasto w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
Miejscowości w Australii:
 Truro – miasto w stanie Australia Południowa
Miejscowości w Kanadzie:
 Truro – miasto w prowincji Nowa Szkocja, przy Zatoce Fundy
Miejscowości w USA:
 Truro – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Truro – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Gminy w USA:
 Truro (ang. Truro Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Truro (ang. Truro Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Truro (ang. Truro Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin